Меконнен — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Дерессе Меконнен — эфиопский легкоатлет.
 Хайлу Меконнен — эфиопский легкоатлет.
 Цегайе Меконнен — эфиопский легкоатлет.

Эфиопские имена